Сен-Совёр-де-Крюзье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ле-Ван. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07294.

В состав коммуны входят деревни Сен-Женьес, Ла-Лоз, Ла-Вабр и Ле-Кро.

Климат 
Климат средиземноморский.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 342 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 244 были экономически активными, 98 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 244 активных работали 202 человека (113 мужчин и 89 женщин), безработных было 42 (14 мужчин и 28 женщин). Среди 98 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины средневекового замка Ле-Кастелла
 Часовня Сен-Прива

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш